Roka ima više značenja:
 Roka (Askoli Pičeno)
 Roka (Asti)
 Roka (Beluno)
 Roka (Kampobaso)
 Roka (Đenova)
 Roka (Imperija)
 Roka (Luka)
 Roka (Padova)
 Roka (Parma)
 Roka (Pjačenca)
 Roka (Rijeti)
 Roka (Rovigo)
 Roka (Savona)
 Roka (Torino)